Pregelswalde ist der Name zweier Orte in Ostpreußen, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Pregelswalde, Kreis Königsberg/Samland: untergegangener Ort im Rajon Gurjewsk
 Pregelswalde, Kreis Wehlau: Saretschje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk